Barbara Wagner (kunstschaatsster), uit Canada
 Barbara Wagner (schilderes), uit Luxemburg